Nikolaj Leonidovič Slonimskij (1894-1995) – compositore, musicista e critico musicale russo naturalizzato statunitense
 Sergej Michajlovič Slonimskij (1932-2020) – compositore e pianista sovietico-russo
 Ûrij Iosifovič Slonimskij (1902-1978) – scrittore russo